El Campanario kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Campanario, Santo Domingo Petapa, 
 El Campanario, Tequila, 
 El Campanario, Nogales, 
 El Campanario, delstaten Mexiko, Luvianos, 
 El Campanario, Querétaro Arteaga, El Marqués, 
 El Campanario, Putla Villa de Guerrero, 
 El Campanario, Tlacoapa, 
 El Campanario, Chiapas, Pueblo Nuevo Solistahuacán, 
 El Campanario, San Miguel Mixtepec,